Viktor Ekbom (né le  à Falkoping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, il débute en senior avec le Linköpings HC dans l'Elitserien. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au sixième tour, à la  au total par les Penguins de Pittsburgh.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Skövde IK || Division 1 ||17 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Skövde IK || Division 1 ||36 ||3 ||14 ||17 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Linköpings HC || Elitserien ||14 ||0 ||1 ||1 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2008-2009 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||29 ||2 ||4 ||6 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Linköpings HC || Elitserien ||47 ||0 ||2 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Linköpings HC || Elitserien || 49|| 0|| 6|| 6|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Tappara || SM-liiga || 44|| 1|| 3|| 4|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || EHC München || DEL || 38|| 4|| 6|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Örebro HK || SHL || 53 || 2 || 4 || 6 || 22 || 10 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2014-2015|| Örebro HK || SHL ||55 ||1 ||12 ||13 || 30||6 || 0||1 ||1 ||0
|-
| 2015-2016|| Örebro HK || SHL ||48 || 1 || 8 || 9 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| Örebro HK || SHL || 34 || 1 || 4 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Örebro HK || SHL || 48||4||6||10||53 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019|| Frölunda HC || SHL ||46 ||0 ||5 ||5 ||32 ||15 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2019-2020|| Frölunda HC || SHL ||49 ||5 ||7 ||12 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Frölunda HC || SHL ||33 ||0 ||4 ||4 ||18 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2021-2022|| Frölunda HC || SHL  ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde junior ||6|| 0|| 2|| 2||  2||+4|| align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en juin 1989
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Tappara
Joueur du Örebro HK
Joueur du EHC Munich
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Falköping
Joueur du IK Oskarshamn